Пластов — фамилия; имеет женскую форму Пластова.

Известные носители:
 Пластов, Аркадий Александрович (1893—1972) — советский художник-живописец. Народный художник СССР (1962). Лауреат Ленинской премии (1966) и Сталинской премии первой степени (1946).
 Пластов, Николай Аркадьевич (1930—2000) — советский и российский искусствовед, член-корреспондент Российской академии художеств (1995). Сын А. А. Пластова.